Przywry wnętrzniaki, Przywry digenetyczne (Digenea) – podgromada płazińców obejmująca bezwarunkowe pasożyty wewnętrzne kręgowców o ciele nieczłonowanym i listkowanym.

Morfologia 
Mają z reguły dwie przyssawki stanowiące aparat czepny - okołogębową i brzuszną. Tylko u nielicznych przywr występuje jedna przyssawka. Jelito zazwyczaj rozgałęzia się na dwa główne ramiona. 
Przywry pokryte są komórkami nabłonka nie posiadającymi rzęsek i zlewającymi się w jednolitą warstwę, czyli syncytium. Układ pokarmowy jest podobny do układu wirków, choć bez wysuwanej gardzieli.

Gatunki 
Niektóre gatunki przywr:
 Motylica wątrobowa
 Przywra krwi
 Fascioloides magna
 Motyliczka wątrobowa 
 Metagonimus yokogawai
 Opisthorchis viverrini
 Paragonimus westermani
 Clonorchis sinensis
 Heterophyes heterophyes
 Fasciolopsis buski

Cykl rozwojowy 
Charakteryzuje je złożony cykl rozwojowy z co najmniej dwoma żywicielami, przy czym jednym z nich jest zazwyczaj mięczak. Występują kolejno stadia miracidium, sporocysty, redii, cerkarii i metacerkarii.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Furmaga, S., Choroby pasożytnicze zwierząt domowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1983, 
 Patyk, S., Choroby inwazyjne zwierząt domowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1978